

Cinema
 Percy – film muto statunitense del 1925 diretto da Roy William Neill
 Il complesso del trapianto (Percy) – film britannico del 1971 diretto da Ralph Thomas

Geografia
 Percy – comune francese nel dipartimento dell'Isère.
 Percy – comune francese nel dipartimento della Manica.
 Percy – villaggio statunitense nell'Illinois.
 Cantone di Percy – cantone dell'Arrondissement di Saint-Lô, in Bassa Normandia.

Musica
 Percy – album colonna sonora del film Il complesso del trapianto (1971) inciso dalla band britannica The Kinks

Onomastica
 Percy – nome proprio di persona inglese maschile.

Persone
 Percy – famiglia britannica
 George Percy – esploratore inglese.
 Henry Percy – condottiero inglese.
 Josceline Percy – ammiraglio e militare britannico.
 Karen Percy – sciatrice alpina canadese.
 Lucy Percy – nobile e spia inglese.
 Thomas Percy – poeta e antiquario inglese.